Севиља може бити:

 Севиља, град у Шпанији
 Провинција Севиља, провинција у Шпанији
 Севиља (град у Колумбији)
 Севиља (општина на Филипинима)

или

 ФК Севиља, фудбалски клуб